CTNND2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 225 амінокислот, а молекулярна маса — 132 656.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, транскрипція, регуляція транскрипції, сигнальний шлях Wnt, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у ядрі, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки